Kadhim, apellido, puede referirse a:

 Haitham Kadhim, futbolista iraquí; o
 Mohammed Gassid Kadhim, futbolista iraquí.